Игорь Иванович Шкляре́вский (25 июня 1938, Белыничи, Могилёвская область — 7 сентября 2021, Москва) — советский и российский поэт, переводчик. Лауреат Государственной премии СССР (1987).

Биография 
Родился 25 июня 1938 года в Белыничи Могилёвской области, в семье учителей. Обучался в Могилёвском педагогическом институте, работал в республиканской детской газете «Зорка», затем окончил (1965) Литературный институт имени А. М. Горького. Член СП СССР с 1964 года.

Ещё во время учёбы (1962) выпустил в Минске свой первый сборник стихов «Я иду!» Ранее издание подготовленного к печати сборника было остановлено, набор рассыпан, поскольку книга была объявлена «идейно порочной». В итоге сборник вышел с купюрами.

Уже в 1964 году в Минске вышел второй сборник Шкляревского «Лодка», и, как предыдущая книга, он получил хорошие отзывы. Талант поэта отметил Борис Слуцкий, посвятивший выходу сборника статью «Лодка, плывущая далеко».

Начиная с 1960-х годов Шкляревский жил в Москве, близко дружил сo Станиславом Куняевым, с которым позднее разошёлся из-за ультранационалистических позиций, на которые Куняев встал в конце 1970-х.

Переводил со славянских языков. В 1979 опубликовал перевод «Слова о полку Игореве», высоко оценённый крупнейшим специалистом по древнерусской литературе Дмитрием Лихачёвым.

Стихи Шкляревского отмечены кларизмом дикции и чистотой поэтической формы. Они переведены на болгарский, итальянский, немецкий, польский, чешский, японский и другие языки.

В 1986 году тяжело переживал Чернобыльскую катастрофу, произошедшую в области, где он родился. На полученную (1987) за очередную книгу Государственную премию высаживал в Белоруссии леса. По сей день там можно увидеть таблички с надписью «Лес поэта Игоря Шкляревского».

Избирался членом правлений СП РСФСР (1985—1991) и СП СССР (1986—1991), исполкома Русского ПЕН-центра (с 1989). Был членом общественного совета «Литературной газеты» (1990—1997), редколлегии журнала «Юность» (1982—1990), «Московской охотничьей газеты» (с июля 1994); председателем экологического движения «Глаза Земли» при Советском комитете защиты мира (с 1989). Член комиссии по Государственным премиям при Президенте Российской Федерации, председатель комиссии по Пушкинским премиям при Президенте Российской Федерации (с 1999). Являлся сопредседателем Союза российских писателей.

Страстный игрок, увлекался рулеткой, картами, бильярдом и всевозможными лотереями. В 2005 году был почётным гостем Открытого первенства России по преферансу.

Жил в доме на Патриарших: в доме было три квартиры. Соседи — Никита Михалков и знаменитая оперная дива Маквала Касрашвили. У каждого по этажу. 

Скончался 7 сентября 2021 года в Москве на 84-м году жизни, от COVID-19. 

В Могилёве, где он завещал похоронить свой прах рядом с могилами родителей на Машековском кладбище, младший брат Олег Иванович и его дочь Мария исполнили последнюю волю поэта.

Цитата 

Поэзия — как запах скошенного клевера. Вроде, совершенно бесполезная вещь, а обойтись без неё нельзя. Как без природы и солнца.

Награды и звания 
 орден Дружбы народов (16.11.1984);
 Государственная премия СССР (1987)— за книгу стихов и поэм «Слушаю небо и землю» (1985)
 Царскосельская художественная премия (1998);
 Государственная Пушкинская премия Российской Федерации (1999);
 Грамота Экзарха всея Беларуси Филарета «Во внимание к трудам на ниве церковной, в память 2000-летия Рождества Христова» (2000).

Библиография 

 Я иду! — , 1962;
 Лодка. — , 1964;
 Фортуна. — : Советский писатель, 1968;
 Воля. — : Советский писатель, 1972;
 Ревность. — : Современник, 1974. — 135 с.;
 Дозорная ветка. Стихи, переводы. — , 1975;
 Похолоданье. — : Молодая гвардия, 1975. — 128 с.;
 Тень птицы. Три повести. — : Советский писатель, 1976. — 208 с.;
 Лодка. — : Современник, 1977. — 271 с.;
 Неназванная сила. — : Советский писатель, 1978. — 112 с.;
 Гость. — , 1980;
 Тайник. — : Советский писатель, 1981. — 88 с.;
 Брат. — : Молодая гвардия, 1982;
 Избранное: Стихотворения и поэмы. — : Художественная литература, 1984;
 Паром из Белоруссии в Россию. Книга переводчика. — , 1984;
 Слушаю небо и землю. — : Советский писатель, 1985. — 112 с.;
 Красная книга. — : Советская Россия, 1986;
 Поэзия — львица с гривой. Статьи. — : Советский писатель, 1986;
 Слово о мире. — : Молодая гвардия, 1987;
 Глаза воды. — : Современник, 1989;
 Мне все понятней облака. — : Советский писатель, 1990;
 Избранное: Стихотворения; Поэмы; Заметки о поэзии и природе; Тень птицы (Повесть). — : Художественная литература, 1990. — 510 c.;
 Читаю «Слово о полку…»: Книга для учащихся. — : Просвещение, 1991. — 80 с.;
 Стихотворения. — , 1997;
 Загадки и тайны «Слова о полку Игореве». Статьи. — , 1998;
 Прощание с поэзией. — , 2002;
 Золотая блесна. Книга радостей и утешений. — : У Никитских ворот, 2020. — 192 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Персональный сайт Игоря Шкляревского
 Шкляревский Игорь Иванович. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Выпускники Могилёвского государственного университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Члены ПЕН-клуба
Члены Союза российских писателей
Умершие от COVID-19 в России